Se også 731 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald 
11. februar - Pave Gregor 2. (født 669)

Eksterne henvisninger 

 
31
Artikler om enkelte år